

Красні Ключі — селище, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Красні Ключі — присілок, Матвієвський район, Оренбурзька область